Соревнования по санному спорту на зимних Олимпийских играх 2014 в Сочи прошли с 8 по 13 февраля в Центре санного спорта «Санки», расположенном возле Красной Поляны. Было разыграно 4 комплекта наград. По сравнению с предыдущей Олимпиадой количество разыгрываемых медалей увеличилось с трёх до четырёх — решением МОК в программу была включена смешанная эстафета.

Сборная Германии завоевала золото во всех четырёх дисциплинах. Более того, немцы проиграли только один заезд (в соревновании мужчин в первом заезде лучшее время показал Альберт Демченко). В женских санях немки выиграли золото на пятой Олимпиаде подряд. Феликс Лох стал трёхкратным олимпийским чемпионом, добавив две золотые медали Сочи к одной победе в Ванкувере.

Россиянин Альберт Демченко стал первым спортсменом во всех видах спорта, принявшим участие в семи зимних Олимпийских играх.

Расписание 
Расписание всех соревнований согласно официальному сайту:

Время МСК (UTC+4).

Медальный зачёт

Результаты

Место проведения соревнований

Примечания

Ссылки 
 Расписание и результаты соревнований по санному спорту